

Sigle 
 Balanced Scorecard – strumento di supporto nella gestione strategica d'impresa
 Base Station Controller – elemento che fa da ponte tra la Mobile Switching Center e la stazione radio base
 Boston Scientific Corporation – Società bioingenieristica statunitense
 British Society of Cinematographers
 Basic Spacing between Centers – In Package (elettronica)

Codici 
 BSC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bahía Solano (Colombia)
 bsc – codice ISO 639-3 della lingua bassari